Nositelky jména Alžběta Habsburská:
 Alžběta Habsburská (1293–1352), provdaná lotrinská vévodkyně
 dcera římského krále Albrechta I. a manželka Fridricha IV. Lotrinského
 Alžběta Habsburská (1436–1505), provdaná polská královna a litevská velkokněžna
 dcera císaře Albrechta II. a manželka polského krále Kazimíra IV.
 Alžběta Habsburská (1526–1545), rakouská arcivévodkyně
 dcera císaře Ferdinanda I. a manželka následníka polského trůnu Zikmunda
 Alžběta Habsburská (1554–1592), provdaná francouzská královna
 dcera císaře Maxmiliána II. a manželka francouzského krále Karla IX.